Chef Salvo Lo Castro (n. 05.05.1973 în Catania, Sicilia, Italia; crescut în Lingualossa, comună din provincia Catania) este un bucătar profesionist inovator cu peste 28 de ani de experiență în cadrul restaurantelor de tip fine-dining încununate cu stele Michelin, brasserie și volume catering, precum și cu numeroase cunoștințe în privința Hotelurilor de lux de 5 stele la nivel internațional. Chef Salvo este cunoscut ca fiind bucătar pentru numeroase vedete de la Hollywood, cum ar fi Robert De Niro, Anthony Hopkins, Naomi Campbell, Nicole Kidman, Tom Cruise, Domenico Dolce și Stefano Gabbana (Dolce & Gabbana), Rod Stewartdar, dar și personalități de renume au fost impresionați de bunătățile create de acesta, cum ar fi Papa Ioan Paul al II-lea și Silvio Berlusconi. 

Recent, Chef Salvo a atras atenția în cadrul televiziunii prin participarea sa în emisiunea românească ,,Sunt celebru, scoate-mă de-aici!”, sezonul 2, difuzată pe postul de televiziune ProTV începând cu data de 4 septembrie 2022. Chef Salvo s-a alăturat celor 2 echipe deja prezente începând cu episodul 5.

Carieră 
Chef Salvo Lo Castro a vrut, inițial, să devină jurnalist, după aceea, medic, însă toate drumurile l-au atras către bucătărie. Citându-l, ,,Tu dimineața intri în bucătărie, dar nu știi când ieși. Am ales bucătăria de foarte copil, la 12 ani. Acum am 47, a trecut foarte mult timp. Așa din greșeală când mama era la spital eu am gătit mâncare pentru fratele meu. Particularitatea școlii din Sicilia e că în fiecare an din luna mai până în septembrie te trimit undeva. Eu am avut un noroc că în primul an m-au trimis în St Moritz, în al doilea an m-au trimis în Cinque Terre, al treilea an m-au trimis în Veneția și al patrulea an am mers înapoi în Elveția.”, a declarat el pentru Observator. 

Bucătăria îi devine pasiunea, dar asta nu după o experiență vastă acumulată în Italia, obținându-și diploma de bucătar tot în aceeași țară, în Parma, Italia, în anul 1994, dar și abilitățile de gestionare hotelieră în Scuola Alberghiera, Taormina, Sicilia, între anii 1987-1992. 

A lucrat de-a lungul anilor ca Sous Chef și Bucătar Executiv în locații precum Hotel San Domenico Palace (Taormina), Hotel Plaza Athenee (Paris), Balletti Hotels & Resorts (Viterbo), Kempinski Kulm Hotel (San Moritz), Confraternita San Carlo, San Pietro (Vatican City), Sky RoofTop Restaurant (Timișoara), Restaurant Picasso (Arad, România), Ferrari Motor Sport, etc. 

În România a ajuns în 2014. Nu știa nimic despre țara noastră, însă treptat a decis că este locul unde vrea să își ducă mai departe pasiunea pentru bun gust în farfurie. 

Pe lângă cariera lui de succes din domeniul gastronomic, a avut și apariții în show-uri de la noi, precum Chefi la Cuțite, unde a făcut senzație în anul 2017, la „Vorbește Lumea” și „La Măruță”, pe lângă participarea din anul 2022 la ,,Sunt celebru, scoate-mă de-aici!”.

Stiluri culinare 
Ca sicilian, Chef Salvo Lo Castro a reinterpretat zona culinară, el fiind un maestru al mâncărurilor mediteraneene, al preparatelor ce conțin vită, pește, paste. Pe lângă ingredientele atent alese pentru fiecare preparat, Chef Salvo pune accent pe autenticitatea italiană și pe aspectul estetic plăcut al preparatului servit. 

De altfel, Salvo mărturisește că frumusețea bucătăriei italienești constă în simplitate.

Legături externe 

 Instagram Chef Salvo lo Castro
 L’Atelier di Chef Salvo

Referințe